Экбата́на (, , ) — название двух городов в Мидии: главный город Атропатены, или Малой Мидии (на севере), и столица Великой Мидии (на юге).

Северная Экбатана — столица Кира, окружённая семью стенами, возвышавшимися друг над другом зубцами, выкрашенными в цвета белый, чёрный, пурпурный, голубой, красный, серебряный и золотой (соответственно пяти планетам, луне и солнцу). В «Авесте» она описывается, как укреплённый и населённый город. Геродот приписывает основание Экбатаны Дейоку; в книге Иудифи есть описание Экбатаны и её стен, якобы выстроенных Арфаксадом. Об этом же городе, как полагают, говорится в книге Товита. Развалины северной Экбатаны отождествляют с развалинами Тахт-е Солейман, где можно распознать овальную ограду из квадратных каменных плит, конический холм, бассейн с питьевой водой. Город существовал до XIII века и пришёл в упадок после нашествия монголов.

Южная Экбатана (Агамтану в ассирийской клинописи), теперь Хамадан, стала главным городом Великой Мидии при ДарииI и летней резиденцией персидских царей (Страбон XI, XIII; Ксенофонт, Анаб., III, V; Диодор II, XIII), живших в великолепном дворце, якобы построенном (по грекам) Семирамидой. Александр Великий занял её после битвы при Арбелах и нашёл здесь казну ДарияIII. Позже она была под властью Селевкидов. Полибий даёт такое описание Экбатаны: «Царский дворец имел  в окружности; у дворца была цитадель, но город не имел стен». Богатство и великолепие Экбатаны и дворца, разграбленных Александром Великим, а потом при Антигоне и Селевке Никаноре, даёт Полибию основание называть Экбатану первым городом и говорить, что он удобен для писателей, любящих чудеса, но не для правдивых историков. Во дворце все деревянные части были из кедра и кипариса; балки, потолки и колонны были обшиты серебряными и золотыми пластинками; кровельные доски были из чистого серебра. В так называемом храме Эны были колонны, отделанные золотом.

Галерея

Примечания

Литература 
 

Персия
Исчезнувшие города Азии
Столицы державы Ахеменидов
Столицы Парфии